Магнус Йёндаль (; ) — норвежский гандболист, выступает за немецкий клуб Фленсбург-Хандевитт и сборную Норвегии. Серебряный призёр чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

Карьера

Клубная 
Магнус Йёндаль выступал за молодёжные клубы Томтер и Ши, прежде чем присоединился к клубу ГК Фолло. Йёндаль начинал профессиональную карьеру в ГК Фолло в 2006 году. В 2014 году Магнус Йёндаль перешёл в Арендаль. Вместе с клубом Йёндаль стал обладателем кубка Норвегии. В 2016 году Магнус Йёндаль перешёл в ГОГ. В октябре 2017 году Магнус Йёндаль подписал контракт с немецким клубом Фленсбург-Хандевитт и выступает за Фленсбург-Хандевитт с сезона 2018/19.

В сборной 
Магнус Йёндаль выступает за сборную Норвегии. Йёндаль дебютировал в сборной Норвегии 15 апреля 2010 года. Магнус Йёндаль провёл 177 матчей и забросил 577 мячей.

Титулы 
 Серебряный призёр чемпионата Мира: 2017, 2019
 Лучший левый крайний чемпионата Мира: 2019 
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2020

Статистика 
Статистика Магнус Йёндаль в сезоне 2019/20 представлена на 9.1.2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Фленсбурга-Хандевитта»

Гандболисты Норвегии
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки сборной Норвегии по гандболу
Игроки ГК ГОГ
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года